Albert Kesselring – feldmaresciallo tedesco sottoposto a vari processi per le sue azioni durante la seconda guerra mondiale
 Processo ad Albert Kesselring – processo per crimini di guerra celebrato da un tribunale militare britannico a Venezia
 Lo avrai camerata Kesselring – testo di Piero Calamandrei
 Annemarie Kesselring – infermiera svizzera, prima docente svizzera di scienze infermieristiche
 Joseph Kesselring – drammaturgo statunitense